Brzozowa Góra – część Gdyni
 Brzozowa Góra – kolonia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów